Anapu bezeichnet:

 einen Ort im brasilianischen Bundesstaat Pará, siehe Anapu (Pará)
 einen Fluss in Brasilien, siehe Rio Anapu